Bachgesellschaft steht für:

 Bach-Gesellschaft Leipzig (1850–1900)
 Internationale Bachgesellschaft (seit 1946)
 Neue Bachgesellschaft, Leipzig (seit 1900)
 Salzburger Bachgesellschaft (seit 1976)

Siehe auch:
 Bachverein
 Bachchor